La sphère de cristal des Royaumes oubliés est un système solaire fictif, cadre de campagne lié au monde imaginaire des Royaumes oubliés, mais aussi lié à la cosmologie spatiale particulière de Spelljammer.

Généralités 
C'est dans cette sphère de cristal qu'orbite Abeir-Toril. Son diamètre est d'un peu plus de 10 milliards de kilomètres. De la plus proche planète du soleil jaune central à la plus éloignée, les principaux corps célestes sont :
 Anadia, une planète de couleur rouge, bien trop proche du soleil mais dont les pôles sont habités par une race unique de petite-gens. Les orques la nomment l'Œil de Gruumsh, et croient qu'à la fin des temps cet Œil céleste noiera Abeir-Toril dans un déluge de feu purificateur. Pour les elfes, elle s'appelle Uluemyn et est associée avec la divinité Solonor Thelandira. 
 Coliar, géante gazeuse à l'intérieur de laquelle gravitent des régions terrestres entières et des poches d'eau. On peut y rencontrer des hommes-lézards, des aarakocras et des dragons. Les elfes l'appellent Luridel, et l'associent à la divinité Erevan Ilesere.
 Abeir-Toril où se trouvent les Royaumes Oubliés et surtout Féérune.
 Karpri, un monde aquatique d'aspect bleu-vert. Les elfes la désignent sous le nom d'Ochael et l'associent à la divinité Rillifane Rallathil.
 Chandos, une autre planète aquatique, connue sous le nom de Iaras dans la cosmologie elfique, et associée à Labelas Enoreth.
 Glyth, monde inhospitalier connu pour ses illithids et ses anneaux similaires à ceux de Saturne.
 Jardin (Garden en version originale), un amas de masses de terre tenues ensembles par une plante géante. Ses lunes sont multiples.
 H'Catha, monde aquatique plat dominé en son centre par une énorme montagne. La montagne faisant office de moyeu tourné vers le soleil lorsque ce disque orbite autour de ce dernier tel une roue. H'Catha est dangereux car dominé par une civilisation tyrannœil. Les tyrannœils de l'ouest du Lac de Vapeur descendent de l'équipage d'un vaisseau spelljammer qui s'est écrasé en -836 CV. Ce vaisseau mais aussi Luigi le Gros (le tenancier du Rock de Bral) sont originaires de H'Catha.
Mais nous y trouvons aussi :
 la comète K'Thoutek qui effectue sa révolution en 237 ans.
 la Nébuleuse du Galion.
 la Nébuleuse aux Rayons Prismatiques.

Particularités 
 Une infinité de gigantesques glyphes et runes sont visibles sur sa paroi interne lorsque l'on est près de celle-ci.
 Seules les planètes Anadia, Coliar, Karpri et Chandos sont visibles à l'œil nu dans le ciel d'Abeir-Toril.
 Ce qui ressemble à des étoiles et des constellations sont, en réalité, des portails menant au Plan de la Radiance.
 Un groupe d'humanoïdes, alignés en un seul rang, parcourent aussi sa paroi interne. Ils portent tous le signe de Torm sur l'une de leurs paumes.
 Elminster a un refuge secret à Coliar au sein duquel il se téléporte lorsqu'est activé son fameux sort d'Évasion.
 La sphère a eu peu à pâtir de la Seconde Guerre Inhumaine initiée en 1368 CV. Seules ont eu lieu quelques batailles mineures entre la flotte impériale elfique et les gobelinoïdes.

Articles connexes
 Spelljammer
 Grispace

Géographie des Royaumes oubliés